Gimm ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Gimm (* 1930), deutscher Sinologe und Universitätsprofessor
 Werner Gimm (1917–1977), deutscher Ingenieur für Geotechnik